La famille Cavaignac est une famille française originaire de Montbazens dans le Rouergue et dont une branche s'est établie à Gourdon dans le Quercy.

Historique 
Cette famille s'est particulièrement illustrée au  dans les carrières militaire et politique.

À cette famille appartient le général Eugène Cavaignac (1802-1857), chef du pouvoir exécutif en 1848, adversaire malheureux de Louis-Napoléon Bonaparte aux élections présidentielles de 1848.

La famille Cavaignac a donné naissance à deux grandes branches :
 la branche de Montbazens
 la branche de Gourdon

Liens de filiation entre les personnalités notoires

Branche de Montbazens

Branche de Gourdon

Lieux d'implantation 
 La maison Cavaignac à Gourdon dans le département du Lot
 La Maison Cavaignac à Brive-la-Gaillarde.

Pour approfondir

Bibliographie 
 Philippe Loiseleur des Longchamps Deville, "Les Cavaignac et le Payracois", L'Ogache, Bulletin municipal de Payrac, 2000, n°13, p.10.
Pierre Givaudon, Chronique des Cavaignac, Vendôme, Éditions du Cherche-Lune, 2010.

Famille Cavaignac
Généalogie patronymique